Hedel (Gelderland), een dorp in de gemeente Maasdriel;
Hedel (Noord-Brabant), een buurtschap in de gemeente Oirschot.